Халилово — название населённых пунктов в России.

Башкортостан 
 Халилово — село в Абзелиловском районе.
 Халилово — деревня в Караидельском районе.

Оренбургская область 
 Халилово — посёлок в Гайском районе.

См. также 
 Новохалилово
 Старохалилово